Supercupa Bielorusiei este competiția fotbalistică de supercupă din Belarus, disputată între campioana din Prima Ligă Bielorusă și câștigătoarea Cupei Bielorusiei.

Meciul este disputat anual la sfârșitul lunii februarie sau începutul lunii martie.

Ediții

Performanță după club

Legături externe
 Football.by

Fotbal în Belarus
Belarus